Pacto Federal puede referirse a:

 Pacto Federal (Argentina), firmado el 4 de enero de 1831
 Pacto Federal de Tortosa, firmado el 18 de mayo de 1869;
 Pacto Federal Castellano, nombre que recibió un manifiesto interno del Partido Republicano Federal de 1869 en España;
 Pacto Federal de 1291, unión de tres cantones en la actual Suiza central.